Lynden – città dell'Ontario (Canada)
Lynden – città dello stato di Washington (Stati Uniti)
Lynden – famiglia nobiliare europea

Pagine correlate 
Linden